Mužská dvouhra Lyon Open 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Řek Stefanos Tsitsipas, jenž do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Brit Cameron Norrie, jenž ve finále za 2.34 hodiny zdolal Slováka Alexe Molčana po třísetovém průběhu 6–3, 6–7 a 6–1. Již ve druhé sadě nevyužil dva mečboly. V probíhající sezóně si po triumfu na Delray Beach Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a první z antuky i mimo Severní Ameriku. Jedenáctý hráč žebříčku tak vylepšil finálovou účast z předchozího ročníku a stal se prvním britským šampionem antukového turnaje od Rome Masters 2016. Bodový zisk posunul Molčana na nové kariérní maximum, 38. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022